Lusius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Lusius Sparsus, römischer Suffektkonsul 157
 Lucius Lusius Geta, römischer Ritter